Heart Mountain steht für einen Berg
 in der kanadischen Provinz Alberta, siehe Heart Mountain (Kanada)
 im amerikanischen Bundesstaat Wyoming, siehe Heart Mountain (Wyoming)